Bombetta - copricapo
Bombetta - involtino di carne tipico della Puglia
Bombetta - piccolo petardo di libera vendita